Constraint steht für:
 Constraint, definierte Bedingungen in diversen Programmiersprachen
 Constraint (Band), eine aufgelöste deutsche Hardcore-Band aus Hannover
 Constraint (Evolution), genetische oder epigenetische Mechanismen
 Mortal Constraint, eine deutsch-schweizerische Elektronik-Formation